Бафинг (река) — река, протекающая через Гвинею и Мали, длиной 760 километров (470 миль).
 Бафинг (область) (фр. Bafing) — область в Кот-д’Ивуаре.